Laza bezeichnet folgende Orte:

 Laza (Vaslui), eine Gemeinde in Rumänien im Kreis Vaslui
 Laza (Spanien), eine Gemeinde in Spanien in der Provinz Ourense
 Laza (Bolivien), eine Ortschaft in Bolivien

Laza ist der Familienname folgender Person:
 Belsy Laza, eine ehemalige kubanische Kugelstoßerin